paus Bonifatius I, paus (418-422)
 Bonifatius I van Toscane, markgraaf van Toscane (812-813)
 Bonifatius I (Orange), bisschop van Orange in de 9e eeuw
 Bonifatius I van Spoleto, hertog van Spoleto (923-928)
 Bonifatius I van Monferrato, markgraaf van Monferrato (1192-1207) en koning van Thessaloniki (1204-1207)